Steenwyck ist der Familienname von:

Cornelius van Steenwyck, Bürgermeister von New York von 1668 bis 1671
Gerhard van Steenwyck (tätig zwischen 1640 und 1650, wahrscheinlich in Delft), holländischer Maler
Hendrick van Steenwyck der Ältere um (1550–1603), niederländischer Maler
Hendrick van Steenwyck der Jüngere um (1580–1649), niederländischer Maler

Siehe auch:
Steenwijck